Brodzik od kuchni - serial kulinarny, prowadzony przez Joannę Brodzik, emitowany w TVP 1 w wiosennej ramówce 2010 roku.

Linki zewnętrzne 
 

Telewizyjne programy kulinarne